Rinkaby församling kan avse:
 Rinkaby församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift i Kristianstads kommun –2002
Rinkaby församling, Strängnäs stift –  en församling i Strängnäs stift i Örebro kommun –2002